Bressolles (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Bressolles (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy